Тускакуеско има више значења:

 Општина Тускакуеско (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Тускакуеско (Тускакуеско, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику